Паска
 Паска — пасхальный хлеб в южно-русской и украинской кухне.
 Паска (пасочка, куличик) — название детских песочных формочек на Украине, юге России и в Молдавии.
 Паска — коммуна в Германии.
 Паска, Мари-Анжель (1835—1914) — французская драматическая актриса.

См. также 
Пасха (значения)